José Luis Navarro puede referirse a:

 José Luis Navarro Martínez (1962-), ciclista español.
 José Luis Navarro Rivas (1965-), boxeador español.
 José Luis Navarro del Valle (1936-), futbolista español.